81-й чемпионат Франции прошёл в Безансоне с 14 по 26 августа 2006 года.

Первыми финишировали два участника. В тай-брейке (быстрые шахматы) победил Владислав Ткачёв со счётом 1½ : ½.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Франции по шахматам
2006 год в шахматах
Август 2006 года
Спорт во Франции в 2006 году